
Molekulska formula -{C6H9N3O2}- se može odnositi na:
 Kupferon
 Histidin